Cesare Tarditi (1842-1913) – militare e politico italiano
 Giovanni Tarditi (1923-1996) – grecista e filologo classico italiano
 Giuseppe Tarditi (1865-1942) – generale italiano
 Maria Tarditi (1928-2017) – scrittrice e insegnante italiana
 Oreste Tarditi (1908-1991) – pittore italiano
 Vittorio Tarditi (1939) – politico italiano